Cal Fèlix (Castellgalí) 
 Cal Fèlix (Llorenç del Penedès), mas al municipi de Llorenç del Penedès a la comarca del Baix Penedès 
 Cal Fèlix (Montmajor)
 Cal Fèlix (Sallent)